

Patronymes 
 est un nom propre japonais. Il est notamment porté par :
 Hitoshi Ashida (1887-1959), Premier ministre du Japon ;
 Shinsuke Ashida (1914-1999), acteur japonais ;
 Masanori Ashida (1945-), photographe japonais ;
 Kenishiro Ashida, designer pour l'entreprise Nintendo ;
 Mana Ashida (2004-), actrice et chanteuse japonaise.

Astronomie 
 (9227) Ashida, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 L'Ashida-gawa, un fleuve serpentant dans les préfectures de Hiroshima et d’Okayama, au Japon
 Ashida-shuku, vingt-sixième des soixante-neuf stations du Nakasendō, ancienne route reliant Edo (Tokyo au ) à Kyoto, au Japon

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais